Кубок Словаччини з футболу 2012–2013 — 20-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул вшосте здобув клуб Слован.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2012

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2012

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 жовтня/6 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/6 листопада 2012

|}

1/2 фіналу

| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на soccerway

2012—2013
Словаччина
Словаччина
2012 у словацькому спорті
2013 у словацькому спорті